Miejscowości w USA:
 Edgewood – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Siskiyou
 Edgewood – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Orange
 Edgewood – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Effingham
 Edgewood – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Madison
 Edgewood – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Edgewood – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Kenton
 Edgewood – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Harford
 Edgewood – miejscowość w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Santa Fe
 Edgewood – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
 Edgewood – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Edgewood – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northumberland
 Edgewood – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Van Zandt
 Edgewood – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce